Tenesme pot referir-se a:
 Tenesme rectal - un símptoma clínic, on hi ha una sensació de necessitat constant i molesta de defecar, fins i tot amb el còlon buit. Quan la paraula "tenesme" s'utilitza per si sola, això sol ser el que vol dir.
 Tenesme urinari - un símptoma clínic, on hi ha una sensació de necessitat constant d'orinar, fins i tot amb la bufeta buida.